

Toponymie

Rogna est une commune du Jura.
 Rogna était une piève du centre-est de la Corse occupant les moyenne et basse vallées du Tavignano. Elle avait pour chef-lieu est Piedicorte-di-Gaggio.

Homonymie de toponyme